«Dignitas» ():

 Dignitas — профессиональная киберспортивная организация.
 «Dignitas» — швейцарская некоммерческая организация, клиника, осуществляющая ассистированный суицид (разновидность эвтаназии).

См. также 
 Достоинство